De schippers van de Kameleon (boek), het eerste boek uit de reeks De Kameleon
De schippers van de Kameleon (film), een verfilming van deze boekenreeks uit 2003